Dziesiąte zawody wchodzące w skład Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w austriackim Bad Mitterndorf na skoczni mamuciej Kulm w dniach 13–14 stycznia 2018 roku.

Kwalifikacje do konkursu głównego, które odbyły się na dzień przed planowanymi zawodami wygrał Norweg Daniel-André Tande, który w swoim skoku uzyskał 216,5 metra. Drugie miejsce zajął jego rodak Andreas Stjernen, którego próba wyniosła 215,5 metra. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Słoweniec Jernej Damjan, który uzyskał w swoim skoku taką samą odległość jak zwycięzca kwalifikacji, lecz przegrał z nim o nieco ponad dwa punkty. Wszyscy reprezentanci Polski zakwalifikowali się do zawodów, a najlepszym z nich był czternasty Dawid Kubacki. Na starcie nie pojawili się Filip Sakala oraz Sabirżan Muminow.

Pierwszy, a zarazem jedyny konkurs indywidualny na skoczni Kulm wygrał, po raz pierwszy w swojej karierze, Andreas Stjernen. Dwa równe skoki na kolejno 229 i 226 metrów pozwoliły mu wyprzedzić o dwa i pół punktu Daniela-André Tande, który w drugiej serii oddał skok na odległość 240,5 metra. Podium uzupełnił Szwajcar Simon Ammann, dla którego było to pierwsze podium od prawie trzech lat. Do zwycięzcy stracił prawie osiem punktów. Najlepszym Polakiem w zawodach był czternasty Stefan Hula. Oddał on dwa równe skoki na 208,5 oraz na 210 metrów. Dawid Kubacki oraz Jakub Wolny znaleźli się poza finałową serią. Zawody odbyły się z 19, 20, 22 i 24 belki.

Kwalifikacje do drugiego konkursu, jak i same zawody się nie odbyły, ze względu na zbyt silne podmuchy wiatru. Po odwołaniu kwalifikacji organizatorzy próbowali jeszcze opóźnić rozpoczęcie konkursu głównego, licząc na poprawę warunków, jednak ostatecznie po godzinnym oczekiwaniu podjęto decyzję o odwołaniu zawodów.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf był Harald Haim oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Aljoša Dolhar, a jego asystentem – Thomas Klauser. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer oraz Horst Tielmann.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego 
Kwalifikacje zostały odwołane

Drugi konkurs indywidualny 
Konkurs został odwołany

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w Lotach Narciarskich

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz
2018 w Austrii